CPython — наиболее распространённая, де-факто эталонная реализация языка программирования Python. CPython является интерпретатором байт-кода, написан на C. Разработка ведётся группой разработчиков под руководством создателя Python Гвидо ван Россума. CPython является программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Кроме CPython, существуют другие реализации Python: Jython, IronPython, PyPy и Stackless Python.

Поддерживаемые платформы 

Unix-подобные
 AIX
 BSD
 Darwin
 FreeBSD
 HP-UX
 IRIX 5 and later
 Plan 9
 macOS
 NetBSD
 Linux
 OpenBSD
 Solaris
 Tru64
 Другие Unix

Десктопные ОС
 AROS
 AtheOS
 BeOS
 Windows
 Windows NT
 OS/2
 RISC OS

Специализированные и встроенные
 GP2X
 iPodLinux
 Nintendo DS
 Nintendo Gamecube
 Symbian OS Series60
 Nokia 770
 Nokia N800
 Nokia N810
 Palm OS
 PlayStation 2
 PlayStation 3 (Linux)
 Psion
 QNX
 Sharp Zaurus
 Xbox/XBMC
 VxWorks
 Openmoko

Мейнфреймы и др.
 OS/390
 VMS
 z/OS

Более не поддерживаемые платформы 
В PEP 11 перечислены платформы, которые более не поддерживаются Python Software Foundation. Тем не менее эти платформы могут иметь поддержку от других дистрибьюторов. Список неподдерживаемых платформ:
 DOS (не поддерживается начиная с 2.0)
 IRIX 4 (не поддерживается начиная с 2.3)
 Mac OS 9 (не поддерживается начиная с 2.4)
 MINIX (не поддерживается начиная с 2.3)

Enterprise Linux

Приведённые ниже версии Python поддерживаются актуальными версиями Linux. Статус в таблице относится к поддержке со стороны основной группы Python, а не со стороны разработчика дистрибутива.

Внешние порты 
Существуют платформы, поддержка которых отсутствует в официальном дистрибутиве CPython, но имеется у внешних дистрибьюторов. Эти дистрибутивы часто включают дополнительные возможности для поддерживаемых платформ. Список этих платформ:
 Amiga: AmigaPython
 AS/400: iSeriesPython
 DOS с использованием DJGPP: PythonD
 PlayStation Portable: Stackless Python for PSP
 Symbian OS: PyS60 1.4.5 (CPython 2.2.2) / PyS60 2.0 (СPython 2.5.4)
 Windows CE/Pocket PC: Python Windows CE port

Примечания

Ссылки 
 

 Why Are There So Many Pythons? A Python Implementation Comparison,  Почему существует так много Питонов?, 2016

Реализации Python
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Windows
Свободные компиляторы и интерпретаторы
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Кроссплатформенные реализации языков программирования